Kapița se poate referi la:
Piotr Kapița
Serghei Petrovici Kapița